Troja, legendarni grad i poprište Trojanskog rata, koji je dijelom opisan u Homerovoj Ilijadi
 Troja u Gabeli
 Troja (2004.), film iz 2004.

Vidi i:
 Troy